Маневич, Абрам:
 Маневич, Абрам Аншелович (1881—1942) — украинский, белорусский и американский художник-модернист.
Маневич, Абрам Эммануилович (1904—1940) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1939).